По — найбільша річка Італії
 По — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Атлантичні Піренеї
 По — аеропорт, що обслуговує По, Франція
 Едгар Аллан По — американський письменник
 17427 По — астероїд головного поясу
 по — прийменник в українській мові